Сергей Кудряшов: Кудряшов, Сергей Александрович (1921—1987) — Герой Советского Союза.
 Кудряшов, Сергей Васильевич (род. 1961) — генерал-лейтенант.
 Кудряшов, Сергей Николаевич (род. 1981) — российский футболист.